GPMB ist eine Abkürzung für:

 Gambia Produce Marketing Board, ein staatliches Unternehmen in Gambia
 Global Preparedness Monitoring Board, ein Beratungsgremium gegründet durch die WHO und die Weltbank

Abkürzung